Huarong bezeichnet:

den Kreis Huarong (华容县) der bezirksfreien Stadt Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Huarong (Yueyang);
den Stadtbezirk Huarong (华容区) der bezirksfreien Stadt Ezhou in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Huarong (Ezhou);
die Großgemeinde Huarong (华容镇) des Stadtbezirks Huarong in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Huarong (Huarong).